Saunders — английская фамилия «Сондерс», в русском языке в латинском написании используется для обозначения имён биологов-авторов таксономических названий, может указывать:
 Сондерс, Говард (1835—1907) — английский орнитолог.
 Сондерс, Эдвард (1848—1910) — английский энтомолог.
 Сондерс, Сидней Смит (1809—1884) — английский дипломат и энтомолог, сэр.
 Сондерс, Уильям (1822—1900) — английский ботаник, миколог, растениевод.
 Сондерс, Уильям Уилсон (1809—1879) — британский страховой брокер, ботаник и энтомолог.
 Сондерс, Эдит Ребекка (1865—1945) — английский ботаник, генетик.

Примечания